Якуненков — фамилия:

 Якуненков, Пётр Устинович — Герой Социалистического Труда.
 Якуненков, Иван Иванович — Герой Социалистического Труда, директор госплемптицезавода «Арженка» Рассказовского района Тамбовской области.

См. также 
 Якуненко